Ugo Sasso ist der Name folgender Personen:

* Ugo Sasso (Schauspieler) (1910–1981), italienischer Schauspieler
 Ugo Sasso (Architekt) (1947–2009), italienischer Architekt